Serrat de les Forques (Àger), muntanya d'Àger, a la Noguera
 Serrat de les Forques (Artesa de Segre), muntanya d'Artesa de Segre, a la Noguera
 Serrat de les Forques (Baix Pallars), serra al municipi de Baix Pallars a la comarca del Pallars Sobirà 
 Serrat de les Forques (Cabanabona), serra del terme municipal de Cabanabona, a la Noguera
 Serrat de les Forques (Foradada), muntanya de Foradada, a la Noguera
 Serrat de les Forques (Granera), formació muntanyosa del terme municipal de Granera, a la comarca del Moianès
 Serrat de les Forques (la Baronia de Rialb), muntanya de la Baronia de Rialb, a la Noguera
 Serrat de les Forques (Rivert), muntanya al poble de Rivert, de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Serrat de les Forques (Sobremunt)